Nahiya Bulbul (Arabisch: بلبل )  is een subdistrict van het district Afrin in het gouvernement Aleppo, noordwesten van Syrië. Het bestuurlijk centrum is de stad Bulbul. Bij de volkstelling van 2004 (dit is voor de Syrische Burgeroorlog) was de grootte van de bevolking van dit subdistrict 12573 inwoners.

Steden en dorpen

Bestuurlijke indeling van Syrië